El término Sahcatzim o Sahcatzín puede hacer referencia a:

 Sahcatzín, una hacienda localizada en el municipio de Acanceh, Yucatán, México;
 Sahcatzín, una hacienda localizada en el municipio de Cansahcab, Yucatán, México; o
 Sahcatzín, una hacienda localizada en el municipio de Tepakán, Yucatán, México.